Улемика () — род примитивных аномодонтов, окаменелости которого найдены в нижнететатарском (уржумском) (~268—265 млн лет назад) ярусе пермского периода. Близка к венюковиям.

Открытие 
Первоначально описана И. А. Ефремовым в 1940 году по черепу из Ишеевского местонахождения (Татарстан) как второй вид венюковии (Venyukovia invisa). Долгое время череп изображали в литературе как череп венюковии. Исследования М. Ф. Ивахненко позволили в 1996 году выделить это животное в особый род и в отдельное семейство. Более полный череп из Оренбургской области, изображённый, в частности, в работе П. К. Чудинова как череп типового вида венюковии, принадлежит особому виду улемики — U. efremovi.

Описание 
Длина черепа улемики около 15 см, скелет неизвестен. Остатки встречаются гораздо чаще, чем остатки венюковий — до 15 % находок в Ишееве. Череп по очертаниям напоминает череп дицинодонтов. Нижняя челюсть очень массивная, с лопастевидными выростами на подбородке. Передние резцы мощные, как у грызунов, щёчные зубы сильно расширены. Очень широкая и мощная поверхность предчелюстных, челюстных и зубных костей предполагает ороговение. Посередине верхней челюсти есть один увеличенный зуб, входящий в ямку на нижней челюсти. Боковые движения челюстей при таком строении невозможны, челюсти могли лишь раздавливать пищу. Ефремов считал, что «венюковия» (улемика) питалась подобно грызунам, добывая пищу из твёрдых оболочек. На самом деле, улемики, вероятно, питались твёрдой пищей, которую раздавливали зубами. Пищей могли быть стволики молодых каламитов.

Примечания

Литература 
 
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — М., Наука, 1983. — С. 167—178.
 Орлов Ю. А. В мире древних животных. — М., 1961. — С. 140—143.

Ссылки 
 М. Ф. Ивахненко Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф.
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Dicynodon.htm.
 Palaeos Vertebrates 400.700 Therapsida: Neotherapsida.

Аномодонты
Синапсиды пермского периода